Перифант — персонаж древнегреческой мифологии.
 (15663) Перифант — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.